Байгора́ — топоним в России:
 Байгора — река, левый приток Матыры.
 Байгора — посёлок при станции в Грязинском районе Липецкой области.
 Байгора — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги.

См. также 
 Верхняя Байгора
 Нижняя Байгора
 Новая Байгора
 Крутченская Байгора
 Княжая Байгора